De Zwitserse voetbalclub Neuchâtel Xamax FCS speelt sinds 1981 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Neuchâtel Xamax FCS

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Zwitserland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Neuchâtel Xamax FCS
Neuchâtel Xamax FCS